Кимберли Куц (; родилась 9 мая 1989 года в Принстоне, США) — американская теннисистка и тренер.
 Победительница 7 турниров ITF (1 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Родившись в Нью-Джерси Ким по ходу развития своей игровой карьеры переехала во Флориду, где стала тренироваться в одной из местных академий. Быстро не добившись сколько-нибудь серьёзных достижений в протуре американка предпочла закончить игровую карьеру, устроившись в Академию Ника Боллетьери тренером в одну из групп (ныне это направление курирует Пол Форсит).

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (1)

Победы (1)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (14)

Победы (6)

Поражения (8)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1989 году
Родившиеся 9 мая
Родившиеся в Принстоне
Теннисисты США
Теннисные тренеры США